CUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caye Caulker (Belize)